Hagiografia: Sant Gabriel, un dels set arcàngels, el rang superior en l'escala dels àngels
 Toponímia:
Sant Gabriel (muntanya), cim del municipi de Riner, al Solsonès 
Capella de Sant Gabriel, ermita del municipi de Riner, al Solsonès 
Sant Gabriel (Veciana), edifici històric del municipi de Veciana, a l'Anoia